Battle Beast — финская хэви-метал-группа из Хельсинки.

История 
Группа была основана в 2005 году. За период 2005—2010 годов были записаны 4 демо-пробы. В 2010 году группа выиграла международный музыкальный конкурс «Finnish Metal Battle», благодаря чему она в 2011 году была приглашена участвовать в музыкальном фестивале Wacken Open Air наряду со всемирно известными музыкальными коллективами, такими как Apocalyptica, Sepultura и Cradle of Filth. В том же году вышел дебютный альбом Steel, а в ноябре группа подписала контракт с крупным немецким мейджор-лейблом Nuclear Blast Records на его международный выпуск, намеченный на январь 2012 года.

В 2012 году группа была выбрана для поддержки своих соотечественников из группы Nightwish в рамках их европейского турне. В феврале 2012 года Battle Beast (наряду с ещё девятью группами) была особо отмечена на Finnish Metal Expo (проводимое в рамках Helsinki Metal Meeting) в категории «Новинки 2011 года».

19 августа 2012 года Нитте Вало, вышедшая замуж и к тому моменту уже взявшая фамилию мужа Вянскя, разослала остальным участникам группы письмо, в котором объявила о своём уходе из группы, чтобы посвятить больше времени своей семье. В официальном комментарии группы, опубликованном в сентябре, подчёркивалось, что подобное решение бывшей вокалистки было полной неожиданностью для группы, однако новая вокалистка была найдена довольно быстро. Ею стала Ноора Лоухимо. Запись второго альбома была запланирована уже с участием Нооры. Кроме того, группа приняла участие в ноябрьском туре соотечественников Sonata Arctica, рассчитанном на 20 концертов в 11 странах.

В феврале 2013 группа сообщила, что «по коммерческим причинам» выход второго альбома отложен на июнь. В марте было объявлено о завершении записи второго альбома, получившего название, идентичное названию группы. Новая дата релиза была назначена на 17 мая. В назначенный срок альбом также был выложен на веб-сайт SoundCloud для онлайн-прослушивания альбома. В финском национальном чарте альбом дебютировал на пятом месте.

26 февраля 2015 года основатель группы и автор всех песен Антон Кабанен покинул группу. Группа опубликовала следующую информацию на своей официальной странице в социальной сети Facebook: «После длительного и непростого обсуждения Battle Beast решили пойти разными путями с гитаристом Антоном Кабаненом. Это связано с музыкальными разногласиями и множеством других неразрешимых вопросов, возникших в группе. Кабанен заявил, что он будет продолжать писать музыку в других проектах. Группа не будет давать интервью по поводу этой темы». В том же году Кабанен основал свой новый проект — Beast in Black.

Участники 
 Ноора Лоухимо — вокал (с 2012)
 Юсо Сойнио — гитара (с 2005)
 Эро Сипиля — бас-гитара, вокал (с 2005)
 Янне Бьеркрот — клавиши (с 2005)
 Пюру Викки — барабаны (с 2005)

Бывшие участники
 Нитте Вянскя-Вало — вокал (2008—2012)
 Антон Кабанен — гитара, вокал (2008—2015)

Дискография 
Студийные альбомы
 Steel (2011)
 Battle Beast (2013)
 Unholy Savior (2015)
 Bringer of Pain (2017)
 No More Hollywood Endings (2019)
 Circus of Doom (2022)
 

Синглы
 Show Me How To Die (2011)
 Enter The Metal World (2011)
 Into The Heart Of Danger (2013)
 Black Ninja (2013)
 Madness (2014)
 Unholy Savior (2015)
 King For a Day (2016)
 Familiar Hell (2017)
 No More Hollywood Endings (2019)
 Eden (2019)
 Master of Illusion (2021)
 Eye of the Storm (2021)
 Where Angels Fear to Fly (2022)

Демо
 Demo I (2006)
 Demo II (2008)
 Demo III (2009)
 Demo IV (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 

Метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Хеви-метал-группы
Исполнители Nuclear Blast